Индийский слон (лат. Elephas maximus indicus) — подвид азиатского слона и родом из материковой Азии. С 1986 года Elephas maximus занесен в Красную книгу МСОП как находящийся под угрозой исчезновения, поскольку популяция диких азиатских слонов сократилась как минимум на 50 % с 1930-х по 40-е годы, то есть на три поколения слонов. Азиатский слон находится под угрозой потери среды обитания, деградации и фрагментации.

Характеристики 
Азиатские слоны меньше африканских слонов и имеют самую высокую точку тела на голове. Кончик их туловища имеет один пальцеобразный отросток. Их спина выпуклая или ровная. Индийские слоны достигают высоты плеч от 2 до 3,5 м, весят от 2000 до 5000 кг и имеют 19 пар ребер. Цвет их кожи светлее, чем у maximus с небольшими пятнами депигментации, но темнее, чем у sumatranus. Самки обычно меньше самцов и имеют короткие клыки или не имеют их.

Самый большой индийский слон имел высоту 3,43 метра в плече. В 1985 году два больших быка-слона были впервые обнаружены в национальном парке Бардия и названы Раджа Гадж и Канчха. Они бродили по парковой зоне и время от времени навещали женщин. Раджа Гадж стоял на плече 3,43 м в высоту и имел массивный вес тела. Его внешность сравнивалась со стегодоном и мамонтом из-за его высокой двуглавой формы головы. Его лоб и купола были более заметными, чем у других азиатских слонов-быков.

У индийских слонов меньшие уши, но относительно более широкие черепа и более крупные стволы, чем у африканских слонов. Пальцы большие и широкие. В отличие от их африканских кузенов, их живот пропорционален их массе тела, но африканский слон имеет большой живот по сравнению с черепами

Распространение и среда обитания 
Индия, Непал, Бангладеш, Бутан, Мьянма, Таиланд, Малайский полуостров, Лаос, Китай, Камбоджа и Вьетнам. Это регионально вымер в Пакистане. Населяет луга, сухие лиственные, влажные лиственные, вечнозеленые и полувечнозеленые леса.

Экология и поведение 
Слоны классифицируются как мегахервивые и потребляют до 150 кг растительного вещества в день. В районе исследований в 1130 км2 в южной Индии были зарегистрированы слоны, которые питались 112 различными видами растений, чаще всего из отряда мальвальских, а также семейства бобовых, пальмовых, осоковых и настоящих трав. Они пасутся на высоких травах, но их расход зависит от сезона. Когда в апреле появляется новый поток, они удаляют нежные лезвия небольшими глыбами. Позже, когда травы выше 0,5 м, они выкорчевывают целые комки, умело их вытирают пыль и поглощают свежие верхушки листьев, но отказываются от корней. Когда травы созревают осенью, они очищают и поглощают сочные базальные порции вместе с корнями и отбрасывают волокнистые лезвия. Из бамбука они питаются саженцами, стеблями и боковыми побегами. В течение сухого сезона с января по апрель они в основном бродят по листьям и веткам, предпочитая свежую листву, и потребляют колючие побеги акации без какого-либо явного дискомфорта. Они питаются корой белого шипа и другими цветущими растениями и потребляют плоды древесного яблока, тамаринда, кумбхи и финиковой пальмы. В непальском национальном парке Бардия слоны потребляют большое количество пойменной травы, особенно в сезон муссонов. В сухое время года они больше ориентируются на кору, составляющую основную часть их рациона в прохладную часть этого сезона. Во время исследования на тропической влажной смешанной лиственной лесной территории площадью 160 км2 в Ассаме наблюдалось, что слоны питаются примерно 20 видами трав, растений и деревьев. Такие травы, как Imperata cylindrica и Leersia hexandra, составляли, безусловно, самый преобладающий компонент их рациона . Модели движения и использования среды обитания популяции слонов были изучены в южной Индии в 1981-83 годах в пределах 1130 км2 исследовательской зоны. Типы растительности этой области включают сухой колючий лес на высоте от 250 до 400 м, лиственный лес на высоте от 400 до 1400 м, низкорослые вечнозеленые леса и луга на высоте от 1400 до 1800 м. Пять различных кланов слонов, каждый из которых состоял из 50—200 особей, имели дома площадью от 105 км2 до 320 км2, которые перекрывались. Они предпочитали среду обитания, где была вода и пищевые растения были приемлемыми. В засушливые месяцы с января по апрель они собирались с высокой плотностью — до пяти особей на км2 в речных долинах, где у бродячих растений содержание белка было намного выше, чем у грубых высоких трав на склонах холмов. С началом дождей в мае они рассеялись по более широкой территории с более низкой плотностью, в основном в высокогорных лесах, чтобы питаться свежими травами, которые тогда имели высокую белковую ценность. Во время второго сезона дождей с сентября по декабрь, когда высокие травы стали волокнистыми, они переместились в низкорослые низкорослые открытые леса. Нормальная модель движения может быть нарушена в годы неблагоприятных условий окружающей среды. Тем не менее, характер движения слонов в этом регионе в основном не изменился в течение более чем столетия, как следует из описаний, зарегистрированных в 19 веке. В начале 90-х годов в биосферном заповеднике Нильгири три клановых слона имели общий диапазон домов: 562 км2, 670 км2 и 799 км2. В течение трех лет обследования их годовые домохозяйства в значительной степени перекрывались с незначительными сдвигами в домах в разные годы.

Угрозы 
В настоящее время основными угрозами для азиатских слонов являются потеря среды обитания, деградация и фрагментация, которые приводятся в движение растущим населением и, в свою очередь, приводят к увеличению конфликтов между людьми и слонами, когда слоны едят или попирают посевы. Продолжается потеря значительных размеров ареала слона и подходящей среды обитания; их свободное движение затруднено водохранилищами, гидроэлектростанциями и связанными с ними каналами, ирригационными плотинами, многочисленными очагами культивирования и насаждениями, автомагистралями, железнодорожными линиями, добычей полезных ископаемых и промышленным развитием. Браконьерство слонов для слоновой кости является серьезной угрозой в некоторых частях Азии. Браконьерство влияет на соотношение полов, которые становятся предвзятыми по отношению к женщинам; генетическая изменчивость уменьшается, а плодовитость и пополнение могут уменьшаться. Браконьерство резко изменило соотношение полов среди взрослых в тигровом заповеднике Перияр, где в период с 1969 по 1989 год соотношение полов между взрослыми мужчинами и женщинами изменилось с 1: 6 до 1: 122. Сохранение слонов на севере Западной Бенгалии было отложено из-за высокого уровня конфликта между людьми и слонами и смертности слонов в результате железнодорожных происшествий. Железнодорожный путь между Силигури и Алипурдуар проходит через 74 км различных лесных подразделений. Каждый день на этой трассе курсирует 20 поездов на высоких скоростях. Слоны, которые проходят от одного лесного участка до другого, бросаются на поезда и умирают. Всего было зарегистрировано 39 мертвых слонов в период с 1958 по 2008 год, из которых десять были убиты в период с 2004 по 2008 год. В Бангладеш лесные районы, которые служили основной средой обитания слонов, претерпели резкое сокращение, что оказало серьезное воздействие на популяцию диких слонов. Утрата и фрагментация среды обитания объясняется увеличением численности населения и его потребностей в древесине. Незаконная добыча древесины играет важную роль в обезлесении и деградации среды обитания. В результате сокращения среды обитания слоны становятся все более и более склонными к прямому конфликту с людьми. В Мьянме спрос на слоновую кость для изготовления туристических предметов выше, чем когда-либо прежде. Военное правительство проявляет мало интереса к сокращению торговли слоновой костью, в то время как слоны в стране стали тихими жертвами. После всемирного запрета на слоновую кость цены на сырую слоновую кость в стране взлетели с 76 долларов за килограмм для больших бивней в 1989/90 году до более чем 200 долларов за килограмм к середине 1990-х годов. Иностранные туристы несут ответственность за массовое удорожание бивней из слоновой кости, что способствует незаконному убийству слонов. Существует также значительная торговля палочками и резьбой из слоновой кости, которые контрабандой перевозят торговцы из Мьянмы в Китай. Молодые дикие слоны забираются из своих матерей в Мьянме для использования в туристической индустрии Таиланда. При этом матерей часто убивают, а телят помещают рядом с не родственными коровами, чтобы предположить, что они со своими матерями. Телят часто подвергают процессу «взлома», который может включать в себя связывание, ограничение, голод, избиение и пытки, в результате чего две трети могут погибнуть

Сохранение 
Elephas maximus указан в Приложении I СИТЕС. Проект «Слон» был запущен в 1992 году Министерством окружающей среды и лесов правительства Индии для оказания финансовой и технической поддержки усилиям по управлению дикой природой со стороны штатов в отношении их свободно распространяющихся популяций диких азиатских слонов. Проект направлен на обеспечение долгосрочного выживания жизнеспособных и сохраняющих зависимость популяций слонов в их естественной среде обитания путем защиты слонов, их среды обитания и миграционных коридоров. Другие цели проекта «Слон» — поддержка исследований экологии и управления слонами, повышение осведомленности о сохранении среди местного населения, улучшение ветеринарной помощи для слонов в неволе.

Источники 
 Shoshani, J., Eisenberg, J. F. (1982). Elephas maximus. Mammalian Species 182: 1-8.
 Shoshani, J. (2006). Taxonomy, Classification, and Evolution of Elephants In: Fowler, M. E., Mikota, S. K. (eds.) Biology, medicine, and surgery of elephants. Wiley-Blackwell. ISBN 0-8138-0676-3. pp. 3-14.
 Pillai, N.G. (1941). On the height and age of an elephant. Journal of the Bombay Natural History Society 42: 927—928.
 CS1 maint: Unfit url (link)
 Furaha tenVelde, P. (1997). The wild elephants of the Royal Bardia National Park, Nepal. Gajah: Journal of the IUCN/SSC Asian Elephant Specialist Group 17: 41-44.
 Sukumar, R. (1993). The Asian Elephant: Ecology and Management Second edition. Cambridge University Press. ISBN 0-521-43758-X
 «Elephant Reserves». ENVIS Centre on Wildlife & Protected Areas. Retrieved 18 April 2017.
 Bhatta, S. R. (2006). Efforts to conserve the Asian elephant in Nepal. Gajah: Journal of the IUCN/SSC Asian Elephant Specialist Group 25: 87-89.
 «Elephant Corridors of India» (PDF).
 Samansiri, K. A. P., Weerakoon, D. K. (2007). Feeding Behaviour of Asian Elephants in the Northwestern Region of Sri Lanka. Gajah: Journal of the IUCN/SSC Asian Elephant Specialist Group. Number 2: 27-34
 Sukumar, R. (1990). Ecology of the Asian Elephant in southern India. II. Feeding habits and crop raiding patterns Archived 12 October 2007 at the Wayback Machine.. Journal of Tropical Ecology (1990) 6: 33-53.
 Pradhan, N.M.B., Wegge, P., Moe, S.R., Shrestha, A.K. (2008). Feeding ecology of two endangered sympatric megaherbivores: Asian elephant Elephas maximus and greater one-horned rhinoceros Rhinoceros unicornis in lowland Nepal. Wildlife Biology 14: 147—154.
 Borah, J., Deka, K. (2008). Nutritional Evaluation of Forage Preferred by Wild Elephants in the Rani Range Forest, Assam, India. Gajah: Journal of the IUCN/SSC Asian Elephant Specialist Group 28: 41-43.
 Sukumar, R. (1989). Ecology of the Asian elephant in southern India. l. Movement and habitat utilization patterns Archived 20 July 2011 at the Wayback Machine.. Journal of Tropical Ecology 5: 1-18.
 Baskaran, N., Desai, A. A. (1996). Ranging behaviour of the Asian elephant (Elephas maximus) in the Nilgiri Biosphere Reserve, South India. Gajah: Journal of the IUCN/SSC Asian Elephant Specialist Group 15: 41-57.
 Chandran, P. M. (1990). Population dynamics of elephants in Periyar Tiger Reserve. Pages 51-56 in: C. K. Karunakaran (ed.) Proceedings of the Symposium on Ecology, Behaviour and Management of Elephants in Kerala. Kerala Forest Department, Trivandrum, India.
 Roy, M. Baskaran, N., Sukumar, R. (2009). The Death of Jumbos on Railway Tracks in Northern West Bengal. Gajah: Journal of the IUCN/SSC Asian Elephant Specialist Group 31: 36-39.
 Islam, M.-A. (2006). Conservation of the Asian elephant in Bangladesh. Gajah: Journal of the IUCN/SSC Asian Elephant Specialist Group 25: 21-26.
 Vigne, L., Martin, E. (2002). Myanmar’s ivory trade threatens wild elephants. Gajah: Journal of the IUCN/SSC Asian Elephant Specialist Group 21: 85-86.
 Shand, M. (21 July 2012). «The agonising blows that expose the evil secrets of Thailand’s elephant tourism con: The Duchess of Cornwall’s brother tells how baby elephants are brutally starved and tortured». Daily Mail. London. Retrieved 22 July 2012.
 «Tourism driving illegal elephant trade in Burma and Thailand — video». guardian.co.uk. London. 24 July 2012.
 «Project Elephant». wildlifeofindia.org. Retrieved 30 January 2016.
 «Project Elephant». Government of India. Retrieved 30 January 2016.

Слоны